Demo může znamenat:
 Demo (hudba) – hudební skladba nebo celé album určené pro neveřejnou prezentaci interpreta
 Demoverze – zdarma šiřitelná ukázková verze počítačového programu (včetně počítačových her)
 Demo (demoscéna) – neinteraktivní audiovizuální dílo ve formě počítačového programu; hlavní produkt demoscény
 Kapitán Demo – fiktivní hudebník ztvárňovaný Jiřím Burianem
 Design & Engineering Methodology for Organizations – metodiky a modelovací jazyk pro popis podnikové architektury

příjmení osob
 Igor Demo (* 1975) – slovenský fotbalista
 Pavel Demo (* 1953) – český fyzik

Uvedené významy (mimo příjmení)  pocházejí z anglického demonstration ve smyslu předvádění, ukazování něčeho. Existují ale i jiné významy.